Абдагас — мужское имя иранского происхождения. 

Известные носители:

 Абдагас I —  индо-парфянский царь.
 Абдагас II — индо-парфянский царь.